Santa Rosalía hace referencia a varios artículos:

Religión 
 Rosalía de Palermo (1130-1156), virgen y santa italiana;
 Rosa de Lima (santa) , primera santa católica de Perú y América;
 Iglesia de Santa Rosalía

Divisiones administrativas

Colombia 
 Santa Rosalía (Vichada), municipio;

México 
 Antiguo nombre de la ciudad mexicana de Camargo (Chihuahua)
 Santa Rosalía (Baja California Sur), localidad de Baja California Sur;
 Bahía de Santa Rosalía, en Baja California;
 Santa Rosalía (Chiapas), localidad de Chiapas;
 Santa Rosalía (Jalisco), localidad de Jalisco;
 Santa Rosalía (Sonora), localidad de Sonora;
 Santa Rosalía (Tabasco), localidad de Tabasco;
 Santa Rosalía (Tamaulipas), localidad de Tamaulipas;

Venezuela 
 Parroquia Santa Rosalía (Caracas), una de las más pobladas de Caracas, Venezuela;
 Dos barrios del municipio Carirubana, estado Falcón;
 Municipio Santa Rosalía (Portuguesa), municipio del estado Portuguesa;

España 
 Santa Rosalía (Málaga), barriada a las afueras de la ciudad de Málaga;